El Circuit de la Sarthe 2017 va ser la 65a edició del Circuit de la Sarthe. La cursa es disputà en cinc etapes, entre el 4 i el 7 d'abril de 2017, amb inici a Pouzauges i final a Arnage. La cursa formava de l'UCI Europa Tour, amb una categoria 2.1.

El vencedor final fou el francès Lilian Calmejane (Direct Énergie). Arthur Vichot (FDJ) i Jonathan Castroviejo (Movistar Team) completaren les places de podi.

Equips 
En aquesta edició hi prenen part 16 equips:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
  Web oficial 

Circuit de la Sarthe
Competicions ciclistes del 2017